Cohan :

Patronymie 
 Donald Cohan (1930-2018), skipper américain. 
 George M. Cohan (1878-1942), dramaturge, scénariste, compositeur et acteur américain.
  Helen Frances Cohan (1910-1996), actrice et comédienne américaine,  fille de George M. Cohan.
 Helen Frances Cohan (1854-1928), comédienne américaine du vaudeville, mère de George M. Cohan.
 Lauren Cohan (1982-), actrice américano-britannique.
 Martin Cohan (1932-2010), producteur de télévision, scénariste et réalisateur américain.

Typonymie 

 Coulonges-Cohan, commune française.
 Cohan, localité de la précédente.

Homonymie de patronyme